

Polska  
Miejsca w Polsce:
 Komarówka – wieś w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim
 Komarówka Podlaska – wieś w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim
 Komarówka – wieś w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim
 Komarówka – wzgórze na Wyżynie Olkuskiej

Białoruś 
Miejsca na Białorusi (białorus.:Камароўка):
 Komarówka – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim
 Komarówka – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie bychowskim
 Komarówka – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie krzyczewskim
 Komarówka – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie szkłowski
 Komarówka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim
 Komarówka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie łohojskim
 Komarówka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie uździeńskim
 Komarówka – dawna wieś, historyczne przedmieście Mińska, obecnie część miasta: centrum targowe w mińskim rejonie sawieckim (Мінскі Камароўскі рынак) oraz plac Jakuba Kołasa w rejonie pierszamajskim
 Komarówka – przystanek kolejowy w miejscowości Komarówka, w rejonie brzeskim, w obwodzie brzeskim

Rosja 
Miejscowości w Rosji (ros.:Комаровка):
 Komarówka – wieś w obwodzie leningradzkim
 Komarówka – wieś w Kraju Nadmorskim
 Komarówka – wieś w obwodzie samarskim
 Komarówka – wieś w obwodzie uljanowskim, w rejonie uljanowskim

Ukraina 
Miejsca na Ukrainie (ukr.:Комарівка):
 Komarówka – wieś w Republice Autonomicznej Krymu, w rejonie krasnogwardijskim
 Komarówka – wieś w obwodzie charkowskim, w rejonie izjumskim
 Komarówka – wieś w obwodzie charkowskim, w rejonie krasnokutski
 Komarówka – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie sławuckim
 Komarówka – wieś w obwodzie czerkaskim, w rejonie korsuńskim
 Komarówka – wieś w obwodzie czerkaskim, w rejonie złotonoszańskim
 Komarówka – wieś w obwodzie czernihowskim, w rejonie borzniańskim
 Komarówka – wieś w obwodzie czernihowskim, w rejonie iczniańskim
 Komarówka – wieś w obwodzie czernihowskim, w rejonie  meńskim
 Komarówka – wieś w obwodzie czernihowskim, w rejonie ripkyńskim
 Komarówka – wieś w obwodzie kijowskim, w rejonie makarowskim
 Komarówka – wieś w obwodzie odeskim, w rejonie wełykomychajliwskim
 Komarówka – wieś w obwodzie odeskim, w rejonie liubasziwskim
 Komarówka – wieś w obwodzie połtawskim, w rejonie kobielackim
 Komarówka – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie dubieńskim, w okresie II RP w gminie Werba
 Komarówka – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie kostopolskim, w okresie II RP w gminie Stepań
 Komarówka – wieś w obwodzie sumskim, w rejonie głuchowskim
 Komarówka – wieś w obwodzie sumskim, w rejonie ochtyrskim
 Komarówka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie brzeżańskim, w okresie II RP w gminie Brzeżany
 Komarówka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie krzemienieckim
 Komarówka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie monasterzyskim
 Komarówka – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie tepłyckim
 Komarówka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie wołodarskim

Ornitologia  
Owadówki z rodzaju Culicicapa:  komarówka szarogłowa, komarówka żółtawa

Zobacz 
 Komarowo
 Komarów
 Komariwka
 Komorówka